«Невероятный побег» () — американский короткометражный комедийный фильм Дэвида Уорка Гриффита.

Сюжет 
Фильм рассказывает о молодых влюблённых, наслаждающихся друг другом в доме юной леди, пока об этом не узнал её отец.

В ролях

Примечания

Ссылки 

Фильмы на английском языке